Венюков — російське прізвище. Відомі носії:

 Венюков Михайло Андрійович — Георгіївський кавалер; підполковник; № 5593; 29 листопада 1837.
 Венюков Михайло Іванович (1832–1901) — російський мандрівник та військовий географ, генерал-майор.
 Венюков Ніл Миколайович — Георгіївський кавалер; капітан-лейтенант; № 4515; 18 грудня 1830.
 Венюков Павло Миколайович (1858–1916) — геолог та палеонтолог, професор Петроградського гірничого інституту. На його честь названо вимерлий біологічний рід Венюково.

Російські прізвища